INB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Independence (Belize)
 inb – codice ISO 639-3 della lingua inga